Northampton ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Northampton

in den Vereinigten Staaten:
 Northampton (Maryland) 
 Northampton (Massachusetts)
 Northampton (Fulton County, New York) 
 Northampton (Suffolk County, New York) 
 Northampton (North Carolina)
 Northampton (Pennsylvania)
 Northampton (Virginia)

in Australien:
 Northampton (Western Australia)
 und das zugehörige Northampton Shire

Sonstiges:
 Kriegsschiffklasse der US-Marine, siehe Northampton-Klasse und das Typschiff dieser Klasse: USS Northampton

Siehe auch:
 Mount Northampton, Berg im Norden des ostantarktischen Viktorialands
 North Hampton
 Northampton County
 Gates (New York) trug von der Gründung 1797 bis 1812 den Namen Northampton